Авремешть () — комуна в Румунії, у повіті Харгіта.
 Авремешть () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Адміністративний центр комуни Авремешть.
 Авремешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Войнешть.
 Авремешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Арієшень.
 Авремешть () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Аврам-Янку.
 Авремешть () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Скунду.
 Авремешть () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративно підпорядковується місту Лудуш.